Triathlon mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 rozegrany został 18 sierpnia w Fort Copacabana. W zawodach udział wzięło 55 zawodników z 31 krajów.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Triathlon na letnich igrzyskach olimpijskich 2016